Russell "Dubbie" Bowie, kanadski hokejist in hokejski sodnik, * 24. avgust 1880, Montreal, Quebec, Kanada, † 8. april 1959.

Bowie je v svoji karieri igral za Montreal Victorias in Canadian Soo. Splošno se ga obravnava kot enega najboljših hokejistov pred-NHL obdobja v hokeju na ledu.

Kariera
Bowie je igral na položaju centra in roverja za številna amaterska moštva iz Montreala v 90. letih kot najstnik. Od 1896 do 1908 je igral za Montreal Victorias v ligah CAHL in ECAHA. Petkrat je bil vodilni strelec svoje lige in je zadel rekordnih 234 zadetkov v 80 zabeleženih ligaških tekmah. Bowie je bil dovršen v igri s palico, kar mu je uspevalo na račun nenavadno kratke palice. Mnogi seznami zvezd ga navajajo kot enega najboljših hokejskih napadalcev prve polovice stoletja v zgodovini športa. 

20. februarja 1901 je Bowie za Montreal Victorias na eni tekmi zabil 7 golov in mu je kazalo na naslov vodilnega strelca lige CAHL, dva tedna pozneje pa je zadel še 6 zadetkov proti moštvu Montreal Shamrocks. Sezono je končal s 24 goli, kar je bilo 14 golov več kot njegov najbližji zasledovalec. V svoji karieri je imel povprečje zadetkov na tekmo skoraj pri številki 3, dosežku je bil v zgodovini v članskih kategorijah najbližji edino Frank McGee. 

Bowie ni nikoli sprejel plačila za svoje igre in je slavno zavračal vse visoke ponudbe. Znan je po stavku "Sem amater, bil sem amater in bom umrl kot amater." Leta 1907 je prestal škandal, saj so ga obtožili, da je prejel plačilo od profesionalnega kluba Montreal Wanderers. Obtoževanja so sicer bila brez osnove, saj je, čeprav so mu Wanderersi poslali velik klavir v pričakovanju njegovega podpisa pogodbe, njihovo ponudbo zavrnil in klavir nemudoma poslal nazaj. V ligi ECAHA in IPHL je res igral proti profesionalcem, a ni sam to postal nikoli. 

Leta 1909, ko je bila ustanovljena profesionalna liga NHA in so Montreal Victorias začeli upadati, se je Bowie upokojil od aktivnega igranja skupaj s Harveyjem Pulfordom, Harryjem Westwickom in Alfom Smithom, ki so bili eni zadnjih igralcev, ki so igrali tudi v 19. stoletju. Za Victoriase je resda igral še dve sezoni (od 1907 do 1909), a v nižji amaterski IPAHU ligi. Njegovo upokojitev je narekovala tudi poškodba leta 1910. Po upokojitvi je postal hokejski sodnik v ligi NHA. 

Leta 1945 je bil kot eden od prvotnih 12 ljudi sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Montreal St. John's
| MSBH
| 92/93
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Tuckers
| MSBH
| 93/94
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Comets
| Mladinska AHAC liga
| 94/95
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Tuckers
| MSBH
| 94/95
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Comets
| Mladinska AHAC liga
| 95/96
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Tuckers
| MSBH
| 95/96
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Comets
| Mladinska AHAC liga
| 96/97
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| Mladinska CAHL liga
| 96/97
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| CAHL-I
| 96/97
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" | 
| 97/98
| colspan="14" |  
|-
| Montreal Victorias
| CAHL-I
| 98/99
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 98/99
|
| 7
| 11
| 0
| 11
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| Stanleyjev pokal
| 98/99
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
|
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 99/00
|
| 7
| 15
| 0
| 15
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 00/01
|
| 7
| 24
| 0
| 24
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 01/02
|
| 7
| 13
| 0
| 13
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 02/03
|
| 7
| 22
| 0
| 22
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 3
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 03/04
|
| 8
| 27
| 0
| 27
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| ECAHA
| 05/06
|
| 9
| 30
| 0
| 30
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| ECAHA
| 06/07
|
| 10
| 39
| 0
| 39
|
| 13
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Sault Ste. Marie Marlboros
| IHL
| 06/07
|
| 8
| 26
| 0
| 26
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| ECAHA
| 07/08
|
| 10
| 31
| 0
| 31
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| IPAHU
| 08/09
|
| 5
| 21
| 0
| 21
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Montreal Victorias
| IPAHU
| 09/10
|
| 3
| 6
| 0
| 6
|
| 
|
| 2
| 5
| 0
| 5
| 
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
|}

Viri
Glavni
 Charles Coleman, Trail of the Stanley Cup 1. del, National Hockey League, 1966
Specifični

Zunanje povezave
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Montreal St. John's
Hokejisti Montreal Tuckers
Hokejisti Montreal Comets
Hokejisti Montreal Victorias
Hokejisti Sault Ste. Marie Marlboros
Kanadski hokejski sodniki